Montgomery Ward Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Montgomery Ward Building (Colorado), ID-Nr. 85003697
 Montgomery Ward Building (Idaho), ID-Nr. 84001096
 Montgomery Ward Building (Indiana), ID-Nr. 82000110
 Montgomery Ward Building (Oklahoma), ID-Nr. 80003287
 Montgomery Ward Building (Pennsylvania), ID-Nr. 84003497
 Montgomery Ward Building (Texas), ID-Nr. 88002553